Gavaz kan syfta på:

Geografi

Iran 

 Gāvkhosb, ort, Zanjan,

Italien 

 Gavaz (ort i Italien), Veneto, Provincia di Belluno, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar